Ива́н Щегло́в:
 Щеглов Иван — псевдоним русского драматурга И. Л. Леонтьева (1856—1911).
 Щеглов, Иван Васильевич (1855—1884) — российский историк и педагог, географ.
 Щеглов, Иван Владимирович (1933—1998) — французский философ и поэт.
 Щеглов, Иван Иванович (1919—1978) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Щеглов, Иван Михайлович (1918—1966) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Щеглов, Иван Семёнович (1810—1870) — российский врач-хирург, член Санкт-Петербургского общества русских врачей. Примечания